Jaffard est un patronyme français.

Répartition et étymologie 
Jaffard est un nom de famille originaire du sud de la France. Ses porteurs les plus anciens étaient originaires des communes de Florac et Ispagnac (Lozère), dont des traces remontent à la fin du  (1498). Entre 1891 et 1990, ce nom était principalement présent en Lozère, Tarn-et-Garonne, et Guadeloupe avec un total de 289 personnes nées durant cette période.

Ce nom serait un dérivé du mot occitan jafe, variation régionale du mot gaffe, lui-même issu du verbe occitant gaffare (saisir). Ce dernier verbe provient notamment de l'occitan gaf, mot employé pour désigner un croc servant à tirer la vendange des tonneaux.

Patronyme 

 Justin Jaffard (1791-1854), avocat avoué au barreau de Mende et représentant (député) de la Lozère (1849-1851).
 Stéphane Jaffard (1962-), mathématicien et universitaire Français.
 Gérard Jaffard (1924 Quézac-2019 Ispagnac ), directeur interrégional Administration Pénitentiaire. Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

Autre 
 L'anneau de Jaffard est une structure algébrique découverte dans les années 1960 par Paul Jaffard.
 La poire Fondante de Jaffard est une variété de poire synonyme de la poire Colmar d'Arenberg, selon les travaux du pépiniériste André Leroy. 
 Jaffard est le nom de jeune fille de l'écrivaine, dramaturge et éditrice de langue française Simone Balazard.

Références

Voir aussi

Article connexe 
Patronyme occitan

Homonymie
Homonymie de patronyme